Iban longhouses zijn gemeenschappelijke langhuizen van het volk de Iban (zee-Dajak) in de staat Sarawak van Maleisië.

In een longhouse woont een hele gemeenschap, soms bestaande uit wel zestig gezinnen. Longhouses zijn gebouwd aan rivieren.

Een longhouse heeft vier hoofdruimten. Vroeger kwam men binnen via een paal, tegenwoordig gebruikt men trappen. Er is een gemeenschappelijke ruimte, de ruai, hier zitten de mannen en wordt bezoek ontvangen en vinden vergaderingen en ceremonies plaats. Dan zijn er gezinsruimten met een eigen keuken, de bilik. Ook is er een veranda, de tanju. Ook is er nog een zolder, de sadau die als opslagplaats en werkruimte gebruikt wordt.

Externe links
 Longhouses
 Foto's

Bouwwerk in Oost-Maleisië
Sarawak